БОД или Бод — многозначный термин; может означать:

 Бод — единица измерения символьной скорости.
 БОД — библиографическое описание документов.
 БОД — безусловный основной доход.